Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2015 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się od 23 do 29 marca 2015 w hali Shanghai Oriental Sports Centre w Szanghaju. 

Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. Ich wyniki miały wpływ na liczbę zawodników, jaką dany kraj mógł wystawić na kolejnych mistrzostwach świata.

Mistrzostwo świata w konkurencji solistów zdobył Hiszpan Javier Fernández, zaś wśród solistek triumfowała Rosjanka Jelizawieta Tuktamyszewa. W parach sportowych tytuł mistrzowski zdobyli Kanadyjczycy Meagan Duhamel i Eric Radford. W parach tanecznych złoty medal wywalczyli Francuzi Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron.

Kwalifikacje 
W mistrzostwach świata mogli brać udział zawodnicy z państw należących do Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej, którzy ukończyli 15 lat przed 1 lipca 2014. Na podstawie wyników Mistrzostw Świata 2014, każdy kraj mógł wystawić od jednego do trzech zawodników w każdej kategorii.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Wzorem tańca krótkiego było Paso Doble.

Przypisy

Bibliografia 
 

2015
2015 w łyżwiarstwie figurowym
2015 w Chinach
Sport w Szanghaju